Équateur – film del 1983 diretto da Serge Gainsbourg
 Équateur – provincia della Repubblica Democratica del Congo
 Équateur – antica provincia della Repubblica Democratica del Congo

Pagine correlate 
Equatore